Wish You Were Here (Badfinger-album)
 Wish You Were Here (Pink Floyd-album)
 Wish You Were Here (Pink Floyd-dal)
 Wish You Were Here (Robin Gibb-album)
 Wish You Were Here (Avril Lavigne-dal)
 Wish You Were Here (Rednex-dal)
 Wish You Were Here (Delta Goodrem-dal)
 Wish You Were Here (Memorial Version)
 Wish You Were Here (musical)